Джанотти () — фамилия.
 Джанотти, Примо (2-я половина XIX века — после 1930) — уругвайский футбольный тренер, функционер, медик.
 Джанотти, Фабиола (род. 1960) — итальянский ядерный физик.